Любельский — фамилия; имеет женскую форму Любельская. Может также быть топонимом.
 Любельский, Олег Георгиевич (1962—1994) — советский и российский футболист, вратарь.

См. также 
 
 Томашув-Любельски — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Томашувский повят.